Marquardt steht für:
 Marquardt (Familienname), ein Familienname
 Marquardt (Großuhrmacher), ein Uhrmachergeschlecht im Augsburg des 15. und 16. Jh.
 Marquardt (Potsdam), ein Ortsteil der Landeshauptstadt Potsdam, Brandenburg
 Schloss Marquardt, Potsdam
 Marquardtbau, Geschäftshaus in Stuttgart
 Café Marquardt, ehemaliges Café in Stuttgart
 Komödie im Marquardt, Spielstätte der Schauspielbühne Stuttgart
 Marquardt-Gruppe, deutscher Hersteller von Schaltern und Schaltsystemen
 Marquardt Corporation, ein US-amerikanisches Luft- und Raumfahrtunternehmen
 Marquardt Küchen, deutscher Hersteller von Küchenmöbeln und Küchenausstattungen

Siehe auch:
 Marquard
 Marquart
 Markwardt